Lodoli ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Lodoli (1690–1761), italienischer Architekturtheoretiker und Mathematiker
 Elisabetta Lodoli (* 1952), italienische Regisseurin
 Marco Lodoli (* 1956), italienischer Autor und Journalist